est la formule brute de plusieurs isomères.

 Dinitrotoluène
 2,3-dinitrotoluène, numéro CAS 
 2,4-dinitrotoluène, numéro CAS 
 2,5-dinitrotoluène, numéro CAS 
 2,6-dinitrotoluène, numéro CAS 
 3,4-dinitrotoluène, numéro CAS 
 3,5-dinitrotoluène, numéro CAS 
 1,1-dinitrophénylméthane ou (dinitrométhyl)benzène, numéro CAS ,